3. etape af Tour de France 2022 var et 182 km langt linjeløb som gik fra Vejle til Sønderborg 3. juli 2022. Det var den sidste af tre etaper kørt i Danmark, inden løbet fortsatte i Frankrig.

Efter en massespurt kom Dylan Groenewegen fra  først over målstregen. Danske Magnus Cort () blev efter et 130 km langt soloudbrud kåret som den mest angrebsivrige rytter, og vandt etapens tre bjergspurter. Samtidig forsvarede han den prikkede bjergtrøje, som han erobrede på 2. etape.

Rute 
Starten gik fra centrum af Vejle, og derefter skulle rytterne sætte kurs mod Jellingstenene i Jelling. På vej mod målbyen Sønderborg skulle rytterne også forbi Kolding, Haderslev og Christiansfeld. 

På Koldingvej i Vejle, Hejlsmindebakken og Sønderballevej øst for Genner, var der spurter om den prikkede bjergtrøje. Løbets anden og etapens første sprint om den grønne pointtrøje fandt sted lige efter Christiansfeld. Målstregen var placeret på Augustenborg Landevej i Sønderborg.

Den præcise rute blev på et pressemøde på Munkebjerg Hotel i Vejle offentliggjort 4. februar 2020.

Afgang fra lufthavnene i Sønderborg og Billund 

Grunden til at Sønderborg blev målby skyldes, at Sønderborg Lufthavn er beliggende fem kilometer fra målstregen. Herfra skulle ryttere, medhjælpere og officials kort tid efter etapens afslutning flyves i chartrede fly til Calais og Lille i det nordlige Frankrig. Inden for få timer skulle omkring 600 passagerer sendes afsted på syv flyvninger. To ATR 72 (reg.: OY-CLZ, OY-CLY) fra Alsie Express, to Bombardier CRJ’ere (reg.: OY-MIT, OY-CRJ) fra Global Reach Aviation og én Boeing 737 (reg.: SP-ESG) fra Enter Air skulle flyve cykelryttere, VIP-folk, journalister og flere andre personer ud af Danmark. Det polske fly fra Enter Air fik tekniske problemer, og derfor en to-timers forsinkelse på ankomsten til Sønderborg. Dette betød at flere løbsorganisationen kom senere afsted end planlagt. Ud af de første fem flyvninger vendte to af flyene tilbage til Sønderborg for at tage endnu en tur til Frankrig. Rytteren fra  havde chartret deres eget fly, og fløj til Lille i et LEGO-ejet Falcon 7X (reg.: OY-EKC). Foruden de almindelige passagerfly, skulle også nogle få business jets afsted fra Sønderborg. Lufthavnen havde normalt kun ét spor i security, og havde til dagen derfor indlejet et ekstra security-spor. Løbsdirektør Christian Prudhomme og resten af ASOs ledelse fløj med et Dassault Falcon 900-businessjet (reg.: F-GKOM) fra Vojens Lufthavn til Paris-Le Bourget. 

Udover flyvningerne fra Sønderborg, afgik der fra Billund Lufthavn om natten den 4. juli et 100-sæders Bombardier CRJ1000 (EC-MTZ) fra spanske Air Nostrum med kurs mod Lille. Senere på natten vendte Enter Airs Boeing 737 tilbage til Danmark, denne gang Billund, og foretog endnu en flyvning til Lille.

Løbets 4. etape begyndte i Dunkerque i det nordlige Frankrig.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officielle hjemmeside 
 3. etape - Vejle > Sønderborg - Tour de France 2022 på TV 2s hjemmeside
 

03
Sport i Vejle
Sport i Sønderborg
Tour de France 2022
Sport i Danmark i 2022